Карлос Мойя був переможцем попереднього року, але у чвертьфіналі програв Андре Агассі.

У фіналі Агассі, що лише нещодавно повернувся до 50-ки найсильніших тенісистів, переміг колишнього четвертого номера рейтингу Андрія Медведєва, що перед турніром посідав місце у другій сотні світового рейтингу, з рахунком 1–6, 2–6, 6–4, 6–3, 6–4. 

Під час фінального матчу за рахунку 3:3 у третьому сеті та загальному рахунку матчу по сетах 2:0 на користь Андрія Медведєва матч було перервано тривалим сильним дощем. Після повернення до гри шальки терезів схилилися на користь Андре Агассі. Перемігши, Агассі став другим серед чоловіків тенісистом після Рода Лейвера, який виконав кар'єрний Великий шолом у відкриту еру. 

Також це перший турнір Великого шолома, у якому в основній сітці взяв участь майбутній перший номер рейтингу Роджер Федерер. У першому раунді він поступився Патріку Рафтеру.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 
1999 French Open Men's Singles draw – Association of Tennis Professionals (ATP)

1999 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу